Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Łuszczykiewicz – polski literaturoznawca
 Włodzimierz Łuszczykiewicz – polski dziennikarz radiowy, aktor, felietonista, autor tekstów piosenek, scenarzysta
 Wojciech Łuszczykiewicz – polski piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów piosenek i dziennikarz